Waronker ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Waronker (* 1972), US-amerikanische Komponistin, Sängerin und Gitarristin
 Joey Waronker (* 1969), amerikanischer Schlagzeuger
 Lenny Waronker (* 1941), amerikanischer Musikproduzent
 Simon Waronker (1915–2005), amerikanischer Musikproduzent